Hockeyallsvenskan 2013/2014 spelades som Sveriges näst högsta division i ishockey under säsongen 2013/2014. Serien började den 12 september 2013 och avslutades i mars 2014.

Förlopp 
Tre nya lag tillkommer till serien, IF Björklöven från division 1, och Rögle BK och Timrå IK från Elitserien. 
Den 14 oktober 2013 blev Johan Strömwall i Södertälje SK den första tränaren som fick sparken i Hockeyallsvenskan och SHL. Strömwall ersattes av assisterande tränare Anders Sörensen tillsammans med Per Nygårds.
Den 24 oktober blev Dan Tangnes den andra tränaren för säsongen som sparkades. Detta på grund av Rögle BK gjort en svag säsongsinledning. Någon ny tränare var ej klar, utan assisterande tränaren Gunnar Persson tog över till en början.
Den 11 november noterades BIK Karlskoga för ett rekord, då man hade gjort fem mål mot Timrå IK efter 10:31 minuter i första perioden. Matchen slutade 7–3 till BIK Karlskoga.
Den 6 december blev matchen IF Björklöven mot Malmö Redhawks den 7 december inställd på grund problem i flygtrafiken till följd av stormen Sven. Matchen mellan Asplöven HC och Södertälje SK den 6 december blev försenad av samma orsak. 
Den 13 december meddelade Karlskrona HK att föreningen och klubbchefen Mats Johansson med omedelbar verkan går skilda vägar.
Den 2 januari 2014 meddelade Södertälje SK att Andreas Johansson övertar rollen som huvudtränare.
Den 13 januari meddelade IF Troja-Ljungby att assisterande tränaren Paul Thompson övertar rollen som huvudtränare, efter att Gunnar Leidborg sparkats samma dag.
Den 13 januari meddelade Mora IK att Patric Wener lämnar uppdraget som huvudtränare, för att istället fokusera helt på rollen som sportchef.
Den 15 januari utsågs Jeremy Colliton till ny huvudtränare i Mora IK.
Den 30 januari meddelade Djurgårdens IF att Tony Zabel får lämna uppdraget som huvudtränare, och ersätts istället av Hans Särkijärvi.

Deltagande lag

Tabell

Statistik

Poängliga

Målvaktsliga

Playoff till Kvalserien till SHL 
BIK Karlskoga, Karlskrona HK, Mora IK och Rögle BK kvalificerade sig till PlayOff-serien genom att placera sig som lag 4 till 7 i Hockeyallsvenskan 2013/2014. 

Lagen möttes i sex omgångar. Varje lag mötte varandra två gånger, en hemmamatch och en bortamatch. Till PlayOff-serien startade Karlskoga med fyra placeringspoäng, Karlskrona fick med sig tre placeringspoäng, Mora fick med sig två placeringspoäng och Rögle fick med sig en placeringspoäng, på grundval av sina placeringar i grundserien. 

Rögle BK vann PlayOff-serien och kvalificerade sig till kvalserien 2014.

Tabell

Matcher

Kvalserien till SHL

Kvalserien till Hockeyallsvenskan 2014

Poängtabell

Resultattabell

Arenor

Referenser

Externa länkar 
 Hockeyallsvenskans officiella webbsida

Sport i Sverige 2013
Sport i Sverige 2014
2013/2014
Ishockeysäsongen 2013/2014